Большая Вачжига — река в России, протекает по территории Троицко-Печорского района Республики Коми. Устье реки находится в 277 км по правому берегу реки Илыч. Длина реки — 27 км.

Исток реки находится на возвышенности Ыджыд-Парма (предгорья Северного Урала) Река стекает с центральной части хребта в долину Илыча. Течёт на северо-восток, затем поворачивает на восток. Всё течение проходит в ненаселённой холмистой тайге на территории Печоро-Илычского заповедника. Впадает в Илыч в урочище Большая Вачжига.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от истока до водомерного поста у посёлка Шердино, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Примечания 

Притоки Илыча
Реки Троицко-Печорского района